Jean-Pierre Boyer – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Jean-Pierre Boyer – secondo presidente di Haiti
 Jean-Pierre Boyer – compositore di scacchi francese